Ağayev ist der Familienname folgender Personen:

 Əliağa Ağayev (1913–1983), sowjetischer und aserbaidschanischer Schauspieler
 Əliyar Ağayev (* 1987), aserbaidschanischer Fußballschiedsrichter
 Emin Ağayev (* 1973), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Emin Ağayev (Tennisspieler) (* 1979), aserbaidschanischer Tennisspieler
 Həsən bəy Ağayev (1875–1920), aserbaidschanischer Arzt, Journalist und Politiker
 Kamran Ağayev (* 1986), aserbaidschanischer Fußballtorhüter
 Murad Ağayev (* 1993), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Rəfael Ağayev (* 1985), aserbaidschanischer Karateka
 Rüstəm Ağayev (* 1982), aserbaidschanischer Ringer 
 Salahat Ağayev (* 1991), aserbaidschanischer Fußballtorhüter
 Vilayət Ağayev (* 1971), aserbaidschanischer Ringer